Анбашская (до 2001 станция, до 1962 — Амбашская) вспомогательный железнодорожный пост. Был открыт в 1960 году. В 102 км от Челябинска на линии Кыштым — Карабаш (Челябинского отделение ЮУЖД). Анбаш осуществляется пропуск грузовых поездов, следующих по железнодорожной ветке Кыштым — Пирит. Находится в одноимённом посёлке, рядом с озером Нонькино.

История 

1955г.  была  построена  железная  дорога  широкой  колеи  Кыштым–Пирит. В постоянную эксплуатацию она была принята в 1960г. Станция была отрыта в этом же году,  для пассажирского и грузового движения. В 1976г.  узкоколейка  Кыштым–Карабаш  была  закрыта  и  разобрана. Осталась  действовать  только   ширококолейка. Люди  начали приезжать сюда в 1959 - 1960, кто приезжал подальше от города, кто - то ради работы на железнодорожных путях. Люди работали дежурными по станции, приёмосдатчиками.  

Название станция получила по расположению от озера Анбаш. В 2001 году станция превращается в железнодорожный пункт. Сейчас на станции в день проходит 6-7 поездов, 42 поезда в неделю.

Посёлок Анбаш и станция 

Поселок железнодорожников, обслуживающих станцию, находится в административной связи с рабочим посёлком Тайгинка (административная территория Кыштыма).

См. также

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги